Het Kleindiep, riviertje in Dokkum in de gemeente Dongeradeel (Friesland)
 Kleindiep (Oosterwolde), riviertje bij Oosterwolde in de gemeente Ooststellingwerf (Friesland)
 Kleindiep (waterschap), een voormalig waterschap in de provincie Friesland